Григорий Александрович Пустовит (; род. 29 марта 1960, город Дубно, Ровенская область) — украинский политик. Секретарь Луцкого городского совета, и. о. мэра г. Луцка. Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», входит в Политсовет партии.

2 марта 2014 назначен на должность председателя Волынской областной государственной администрации. 24 июля того же года освобожден от должности.

Биография 
Родился 29 марта 1960 года в городе Дубно. В 1977 году окончил Калининское суворовское училище, в 1981 году — Ленинградское высшее общевойсковое командное училище (специальность: командная тактика мотострелковых войск. Квалификация: инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин).

С 1981 по 2004 год — служил в Вооруженных силах на должностях командира взвода, командира роты, помощника командира воинской части по службе войск, заместителя командира авиационной базы по воспитательной работе. С 2004 года уволен из рядов Вооруженных сил Украины в отставку.

В 2004 году работал учителем допризывной подготовки СОШ № 23 города Луцка.

С 2005 года — председатель Луцкой городской организации Союза офицеров Украины.

С 2006 года — председатель Луцкой городской партийной организации ВО «Батькивщина».

В октябре 2010 года избран депутатом Луцкого городского совета по списку ВО «Батькивщина».

25 ноября 2010 избран секретарем Луцкого городского совета.

2 марта 2014 назначен на должность председателя Волынской областной государственной администрации. 24 июля того же года освобожден от должности.

Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Луцкий городской совет

Выпускники Ленинградского высшего общевойскового командного училища
Офицеры Украины
Общественные деятели Украины
Председатели Волынской областной государственной администрации
Депутаты городских советов Украины
Члены «Батькивщины»
Персоналии:Луцк